Фёдор Линдфорс:
 Линдфорс, Фёдор Андреевич (Аксель Фридрих; 1760—1813) — русский генерал, участник Наполеоновских войн, Георгиевский кавалер.
 Линдфорс, Фёдор Фёдорович (1807—1871) — русский генерал, сын Ф. А. Линдфорса, участник русско-турецкой войны 1828—1829 гг.